Achada (geologia) – planalto de origem vulcânica

Cabo Verde 

 Achada Banana – localidade na Ilha de Santiago
 Achada Baleia – localidade na Ilha de Santiago
 Achada Falcão – localidade na Ilha de Santiago
 Achada Fazenda – localidade na Ilha de Santiago
 Achada Furna – localidade na Ilha do Fogo
 Achada Laje – localidade na Ilha de Santiago
 Achada Leitão – localidade na Ilha de Santiago
 Achada Leito – localidade na Ilha de Santiago
 Achada Lém – localidade na Ilha de Santiago
 Achada Longueira – localidade na Ilha de Santiago
 Achada Moreira – localidade na Ilha de Santiago
 Achada Ponta – localidade na Ilha de Santiago

Portugal Continental 
 Largo da Achada — largo da cidade de Lisboa
 Serra da Achada

Açores 
 Achada (São Miguel) – freguesia na Ilha de São Miguel

Madeira 
 Achada (Camacha) — sítio da freguesia da Camacha
 Sítio da Igreja (Boaventura) — sítio da freguesia da Boaventura
 Achada (Campanário) — sítio da freguesia do Campanário (Ribeira Brava)
 Achada (Curral das Freiras) — sítio da freguesia do Curral das Freiras
 Achada (Porto da Cruz) — sítio da freguesia do Porto da Cruz
 Achada (Ribeira Brava) — sítio da freguesia da Ribeira Brava
 Achada (São Roque do Funchal) — sítio da freguesia de São Roque do Funchal
 Achada de António Teixeira — sítio da freguesia de São Jorge
 Achada dos Aparícios — sítio da freguesia da Serra de Água (Ribeira Brava)
 Achada da Arruda — sítio da freguesia das Achadas da Cruz
 Achada de Baixo — sítio da freguesia de Gaula
 Achada do Barro — sítio da freguesia do Santo António da Serra (Santa Cruz)
 Achada do Boieiro — lugar do sítio dos Terreiros (Campanário)
 Achada da Carramancha — sítio da freguesia dos Canhas
 Achada do Carvão — sítio da freguesia do Curral das Freiras
 Achada do Castanheiro — sítio da freguesia da Boaventura
 Achada do Castro — sítio da freguesia das Achadas da Cruz
 Achada do Cedro Gordo — sítio da freguesia de São Roque do Faial
 Achada de Cima — sítio da freguesia de Gaula
 Achada da Cruz — sítio da freguesia de Santana
 Achada da Felpa — sítio da freguesia de São Jorge
 Achada dos Foles — sítio da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos
 Achada do Folhadal — sítio da freguesia de São Roque do Faial
 Achada de Gaula — sítio da freguesia de Gaula constituído pelos sítios de Achada de Cima e Achada de Baixo
 Achada do Gil — sítio da freguesia da Camacha
 Achada do Gramacho — sítio da freguesia de Santana
 Achada dos Judeus — sítio da freguesia de São Vicente
 Achada da Lagoa — sítio da freguesia da Ribeira da Janela
 Achada e Levada do Poiso —  sítio da freguesia dos Canhas
 Achada do Linho — sítio da freguesia da Boaventura
 Achada da Madeira — sítio da freguesia da Boaventura
 Achada do Marques — sítio da freguesia de São Jorge
 Achada do Moledo — sítio da freguesia da Boaventura
 Achada do Moreno — sítio da freguesia de Santa Cruz
 Achada do Pampilar — sítio da freguesia de Santana
 Achada do Pau de Bastião — sítio da freguesia de São Roque do Faial
 Achada do Pereira — sítio da freguesia da Boaventura
 Achada do Pico — sítio da freguesia de São Jorge
 Achada do Poiso — sítio da freguesia do Curral das Freiras
 Achada da Rocha — sítio da freguesia de Gaula
 Achada de Santo Antão — sítio da freguesia do Arco da Calheta
 Achada de Santo António — sítio da freguesia de Santana
 Achada de Simão Alves — sítio da freguesia de Santana
 Achada do Teixeira — sítio da freguesia de Santana
 Achada do Til — sítio da freguesia de São Vicente
 Achada da Vigia — sítio da freguesia de São Jorge
 Achada do Vinhático — sítio da freguesia de Santana

Ver também
 Achada Grande 
 Achadinha
 Achadas

Desambiguações de topônimos